Molotow steht für:
 Name der Stadt Perm von 1940 bis 1957, siehe Perm (Stadt)
 Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow (1890–1986), ehemaliger Regierungschef und Außenminister der UdSSR
 Molotow (Musikclub), ein Lokal am Nobistor (früher am Spielbudenplatz) in Hamburg-St. Pauli
 Molotow (Unternehmen), ein Hersteller von Graffiti-Produkten
 ein Kartenspiel, siehe Jass#Weitere Jassvarianten

Siehe auch:
 Molotov, eine mexikanische Crossover-Band
 Molotow Soda, eine deutsche Punkband
 Molotowcocktail